Un oxyde de vanadium peut être :
 monoxyde de vanadium : oxyde de vanadium(II), VO
 trioxyde de vanadium : oxyde de vanadium(III), V2O3
 dioxyde de vanadium : oxyde de vanadium(IV), VO2
 pentoxyde de vanadium : oxyde de vanadium(V), V2O5.

En plus de ces principaux oxydes de vanadium, d'autres phases distinctes existent :

 des phases de formule générale VnO2n+1 existent entre V2O5 et VO2. Exemples : V3O7, V4O9 et V6O13 ;
 des phases de formule générale VnO2n−1 existent entre VO2 et V2O3. Elles sont appelées phases de Magnéli, en l'honneur du chimiste suédois  (1914-1996). Exemples : V4O7, V5O9, V6O11, V7O13 et V8O15.

Beaucoup de phases vanadium-oxygène sont non-stœchiométriques.

Références 

Vanadium